Plusieurs cathédrales de la ville néerlandaise d’Utrecht peuvent être nommées « cathédrale d’Utrecht » :
 la cathédrale Saint-Martin, qui était la cathédrale médiévale, devenue église protestante en 1580 ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, ancienne église des Carmélites, érigée en cathédrale de l’archidiocèse d'Utrecht en 1853 lorsque la hiérarchie catholique a de nouveau été autorisée aux Pays-Bas ;
 la cathédrale Sainte-Gertrude, cathédrale de l’Église vieille-catholique.

Utrecht